Le elezioni comunali in Puglia del 2004 si sono svolte il 12 e 13 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 26 e 27 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni europee. Complessivamente sono andati al voto 73 comuni pugliesi, di cui 12 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Bari

Binetto

Bitritto

Cassano delle Murge

Cellamare

Gioia del Colle

Noicattaro

Poggiorsini

Polignano a Mare

Putignano

Rutigliano

Sammichele di Bari

Toritto

Provincia di Brindisi

Brindisi

Ostuni

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Biccari

Bovino

Carapelle

Casalnuovo Monterotaro

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

Foggia

Lesina

Poggio Imperiale

San Marco la Catola

San Severo

Sant'Agata di Puglia

Stornara

Stornarella

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Cannole

Carpignano Salentino

Casarano

Castri di Lecce

Copertino

Corsano

Cursi

Giuggianello

Guagnano

Martignano

Melendugno

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Ortelle

Palmariggi

Presicce

Sanarica

San Donato di Lecce

Santa Cesarea Terme

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Faggiano

Maruggio

Palagianello

Note

Puglia
2004